Loer steht für:
 Loer-Broickhusen, Ort in der damaligen Landgemeinde Lohne, siehe Loerbrocks
 Bauerschaft Loer, siehe Kanton Lüdenscheid

LOER steht für:
 Laboratory for Oceanographic and Environmental Research an der Texas A&M University, Galveston

Loer oder Lör ist der Familienname folgender Personen:
 A. Lör (fl. 1916–1920), deutscher Schauspieler, siehe Phantomas (Filmreihe)
 Dierick Loer (um 1495–1554), Theologe, Kartäusermönch, Kirchenpolitiker und Herausgeber theologischer Schriften, siehe Dietrich Loher
 Kilian Loer (fl. 1520–1558), Meistersinger
 Rolf Loer (fl. 1916–1920), deutscher Schauspieler, siehe Phantomas (Filmreihe)

Löer ist der Familienname folgender Personen:

Loër ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Loër (fl. 1531), Kartäuser in Köln, Verleger

Siehe auch:
 Löhr
 Lor
 Lohr

Abkürzung